Dermestinae é uma subfamília de coleópteros da família Dermestidae.

Tribos
 Dermestini Latreille, 1804
 Marioutini Jakobson, 1913

 
Subfamílias de dermestídeos